Шни́тгер — немецкая и голландская фамилия.

Известные носители 
 Шнитгер, Арп — органный мастер
 Шнитгер, Петер — немецкий футбольный тренер и функционер.
 Шнитгер, Ханс — нидерландский игрок в хоккей на траве.